Гришов:

Топоним 
 Гришов (коммуна) — коммуна в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания.

Фамилия 
 Гришов, Августин Нафанаил (1726 − 1760) — германско-русский астроном и математик.